Poliladron puede referirse a:
Poliladron (serie de televisión), serie de televisión argentina emitida entre 1995 y 1997;
Policía y Ladrón, juego de baraja.